Уидон (, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Уидон, Берт (1920—2012) — английский гитарист и композитор.
 Уидон, Джед (род. 1974) — американский сценарист и музыкант. 
 Уидон, Джордж (род. 1920) — бывший британский гимнаст.
 Уидон, Джосс (род. 1964) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Уидон, Зак (род. 1979) — американский сценарист и автор комиксов.